Квінт Марцій Рекс — ім'я часто використовуване в давньримському роді Марції.

 Квінт Марцій Рекс (…—140 роки до н. е., доньки Марція Рекс та Марція)
 Квінт Марцій Рекс (…—116 роки до н. е.)
 Квінт Марцій Рекс (111—62 роки до н. е.)

Марції Рекси